Pocketful of Sunshine – trzeci, studyjny album brytyjskiej wokalistki pop, Natashy Bedingfield, wydany w roku 2008
"Pocketful of Sunshine" - singel brytyjskiej wokalistki pop, Natashy Bedingfield, wydany w roku 2008